Марс суперлига 2001/2002 () — 9-й сезон чемпионата Словакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

2001/2002
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 2001 году
Спорт в Словакии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002